BBE peut faire référence à :
 BBE, un groupe de musique électronique franco-italien ;
  ;
 BBE, un fabricant de processeurs audio, célèbre pour l'invention du BBE Maximizer ;
 , un label de musique britannique fondé par deux DJs, Peter Adarkwah et Ben Jolly et produisant notamment DJ Vadim.